Отатлан има више значења:

 Отатлан (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Отатлан (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику